Марьинка — усадьба, расположенная в селе Марьинка Ступинском районе Московской области.

История 
Усадьба известна с начала XVIII века и ранее принадлежала боярам Хлоповым. После того как Хлоповых отправили в ссылку, имение перешло к роду Бутурлиновых. В 1748 году на средства Д. И. Бутурлинова была построена церковь Воздвижения Креста Господня из белого камня в стиле барокко, в первой половине XIX века у церкви были расширены приделы в западную сторону, после возведена трехъярусная колокольня в стиле ампир. По преданию, на месте, где сейчас стоит церковь, преподобный Сергий Радонежский проводил войско Великого князя Д. Донского на Куликовскую битву. Во второй половине XVIII века при видном масоне Д. И. Бутурлиновым усадьба была перестроена и более напоминала дворец, архитекторами проекта были В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. На протяжении почти всего XVIII века усадьбой владел Бутурлин, которые в конце жизни перестроил её в псевдо-готическом стиле. Бутурлиновы владели имением до революции 1917 года. В советское время церковь разграбили, памятник героям Куликовской битвы был снесён.

От усадебного комплекса сохранились конный двор с кирпичными одноэтажными службами, состоящие из двух корпусов в готическом стиле 1780-х годов, аллея за конным двором, которая вела до парадных ворот, липовый парк с системой прудов, церковь Воздвижения Креста Господня 1748 года постройки в стиле барокко с колокольней. На 2003 год церковь находится в полуразрушенном состоянии, по её восстановлению ведутся работы. Главный усадебный дом, театр и садовые сооружения утрачены. Уцелевшие строения усадьбы огорожены бетонным забором и находятся на территории детского оздоровительного лагеря.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Усадьба Марьинка
 Сайт усадьбы

Утраченные усадьбы Московской области
Усадьбы Ступинского района